Ratten steht für:

 Ratten (Rattus), Gattung der Mäuseartigen
 Ratten (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark
 Ratten 07, Theatergruppe
 Ratten – Sie werden dich kriegen!, deutscher Film von Jörg Lühdorff (2001) 
 Ratten 2 – Sie kommen wieder!, deutscher Film von Jörg Lühdorff (2004) 

Die Ratten steht für:

 Die Ratten, Drama von Gerhart Hauptmann (1911)
 Die Ratten (1921), deutscher Film von Hanns Kobe 
 Die Ratten (1955), deutscher Film von Robert Siodmak
 Die Ratten (1959), deutscher Fernsehfilm von John Olden 
 Die Ratten (1969), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais 
 Die Ratten (1977), deutscher Fernsehfilm von Rudolf Noelte 

Siehe auch:
 Ratte
 Rats
 Rathen
 Raten